F. D. steht für:
 Automobiles F.D., ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Fire Department, siehe Feuerwehr

Personen:
 Fats Domino (1928–2017), US-amerikanischer Pianist, Sänger und Songwriter

Siehe auch:
 FD